Marks kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Marks,

USA 

 Marks, Mississippi, countyhuvudort, Quitman County,

Se även 

 Marks kommun

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar